Favara bezeichnet

 eine Stadt in Sizilien, siehe Favara
 eine Gemeinde in der Provinz Valencia, Valencianische Gemeinschaft, siehe Favara (Valencia)
 den Palazzo della Favara oder di Maredolce in Palermo, siehe Maredolce